Grote Prijs Jean-Pierre Monseré 2022 var den 11. udgave af det belgiske cykelløb Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Det blev kørt den 6. marts 2022 med mål i Roeselare i provinsen Vestflandern. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af belgiske Arnaud De Lie fra .

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022